Гречаный — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Гречаный, Александр Васильевич (1907—1991) — советский актёр театра и кино, сын В. Гречаного.
 Гречаный, Василий Моисеевич (1876—1971) — Герой Труда, отец Александра Гречаного.
 Гречаный, Вячеслав Васильевич (1940—2019) — российский философ, специалист в области аксиологии и философской антропологии.
 Гречаный, Евстафий Петрович (1904—1959) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Гречаный, Парфентий Карпович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Гречаный, Фёдор Степанович (1670 — до 1747) — видный деятель Левобережной Украины конца XVII и начала XVIII века. Член Первой Малороссийской коллегии.
 Гречаный, Яков Степанович (? — после 1729) — видный деятель Гетманщины конца XVII и начала XVIII века. Есаул гадяцкого полка (1725—1729).
 Потребич-Гречаный, Степан Прокофьевич (?—1697) — генеральный писарь Войска Запорожского, гадяцкий полковой судья.



Топонимы 
 Гречаный — посёлок (хутор), сейчас Гречаная Балка, Краснодарский Край